John MacGregor (1797–1857) – politico scozzese
 John MacGregor (1825-1892) – esploratore inglese
 John MacGregor (1889-1952) – militare canadese
 John MacGregor (1936) – politico neozelandese
 John MacGregor (1937) – politico britannico
 John F. MacGregor (1943) – statistico canadese